Camilo Ariza es un futbolista colombiano juega en la posición de guardameta y su equipo actual es el Deportivo Cali de la Categoría Primera A de Colombia.

Clubes

Palmarés

Títulos nacionales

Enlaces externos 
 Instagram de Camilo Ariza
 Ficha en soccerway

Personas de Cali
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Deportivo Cali
Futbolistas del Jaguares de Córdoba
Futbolistas del Valledupar Fútbol Club
Futbolistas del Fortaleza Fútbol Club
Futbolistas del Bogotá Fútbol Club
Guardametas de fútbol